Ричице могу бити:

 Ричице (Ловинац), насељено мјесто у општини Ловинац, Лика, Република Хрватска
 Ричице (Травник), насељено мјесто у општини Травник, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Ричице (Проложац), насељено мјесто у општини Проложац, Република Хрватска
 Ричице (језеро), акумулационо језеро у Далматинској загори